nerka – narząd, część układu moczowego.
 nerka – naczynie chirurgiczne
 nerka – pojęcie z elektroakustyki
 nerka – rodzaj mebla
 nerka (Oncorhynchus nerka) – ryba z rodziny łososiowatych
Inne
 Nerki – wieś w województwie łódzkim